

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Zagumienie – część wsi Romaszki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rossosz
 Zagumienie – część wsi Międzyleś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Zagumienie – część wsi Mołodutyn w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Kamień 
 Zagumienie – część wsi Kolembrody w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska
 Zagumienie – część wsi Jadowniki w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko
 Zagumienie – część wsi Łapy-Dębowina w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Łapy 
 Zagumienie – część wsi Koryciny w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Grodzisk